Весенний сплит LCL 2016 — первая половина 1-го сезона Континентальной лиги по League of Legends. Он начался 16 января матчем регулярного чемпионата между командами «Team differential» и «Vaevictis eSports» и закончился 3 апреля 2016 года финальной серией матчей, в которой «Hard Random» одержала победу над командой «Team Empire» со счётом 3:1.

Участники

Квалификация

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат весеннего сплита LCL проводился с 16 января и закончился 12 марта 2016 года трехсторонним тай-брэйком между «Vega Squadron», «Team Just.MSI» и «Vaevictis eSports». По результатам регулярного сезона в плей-офф вышли «Hard Random», «Natus Vincere», «Team Empire» и «Vega Squadron», а команды «Team Differential» и «Tornado Rox» оказались в зоне стыковых матчей (т. н. «Турнир продвижения»).

Составы 

Условные обозначения:К — капитанА — аналитик (тренер)

Условные обозначения:Н — не участвовал в данном соревновании? — нет информации об участии в соревнованииП — выступал с командой в Pro/Am/Semi -Series

Плей-офф 
Полуфинальные матчи проводились в формате до трёх побед и состоялись 27 марта 2016 года. Матч за третье место, датой проведения которого было выбрано 28 марта 2016 года, считался завершённым после двух побед одной команды. 3 апреля 2016 года в Универсальном спортивном зале «Дружба» состоялась решающая серия матчей за чемпионство в весеннем сплите LCL 2016, которая проводилась до трёх побед. Победитель гранд-финала получил 1,5 млн рублей и попал в групповой этап турнира International Wildcard Invitational 2016.

Турнирная сетка

1/2 финала

Матч за 3-е место

Гранд-финал

Итоговое положение

Турнир продвижения 
Матчи Турнира продвижения состоялись 9 и 10 апреля 2016 года и проходили до трёх побед одной команды. По их результатам две команды попали в регулярный чемпионат летнего сплита LCL.

Примечания 

Континентальная лига по League of Legends